Juan Manuel Silva puede hacer referencia a:

 Juan Manuel Silva, filósofo, catedrático y escritor mexicano.
 Juan Manuel Silva, piloto argentino de automovilismo de velocidad.
 Juan Manuel Silva, exfutbolista chileno.